Человек-муравей:

 Человек-муравей — имя нескольких вымышленных персонажей из комиксов, издаваемых компанией Marvel Comics.
 Хэнк Пим — первый персонаж комиксов, издаваемых компанией Marvel Comics, носящий имя Человек-муравей.
 Скотт Лэнг — второй персонаж комиксов, издаваемых компанией Marvel Comics, носящий данное имя.
 Скотт Лэнг — персонаж Кинематографической вселенной Marvel, основанный на герое комиксов.
 Эрик О’Греди — третий персонаж комиксов, издаваемых компанией Marvel Comics, носящий данное имя.

Кино 
 «Человек-муравей» — фильм кинематографической вселенной Marvel, вышедший в 2015 году.
 «Человек-муравей и Оса» — фильм кинематографической вселенной Marvel, вышедший в 2018 году.
«Человек-муравей и Оса: Квантомания» — предстоящий фильм кинематографической вселенной Marvel, который выйдет в 2023 году.

Мультипликация 

 «Человек-муравей» — мультсериал 2017 года.